Pluquet ist der Familienname folgender Personen:

 Charlotte Pluquet-Dziekan (1902–1971), deutsche Malerin
Hans Pluquet (1903–1981), deutscher Maler und Zeichner
 François-André-Adrien Pluquet (1716–1790), französischer Philosoph und Historiker
 Frédéric Pluquet (1781–1831), französischer Archäologe, Historiker und Buchhändler